Aulos (blaasinstrument)
Aulos (orkest)
Aulos (plaats), een voormalige gemeente in het Franse departement Ariège